

Musique

Albums 
 , la version anglaise du quatrième album de la chanteuse et comédienne Elsa, sorti exclusivement à Taïwan en 1996 ;
 , un album du Dave Matthews Band, sorti en 2001 ;

Chansons 
 , une chanson de Buddy Holly et les Crickets, sortie en 1957 ; 
 , une chanson du batteur-chanteur Phil Collins, sortie en 1993 ;
 , une chanson du groupe Bon Jovi sortie en 2002 ;
 , une chanson d'High School Musical 2, sortie en 2007.
 , une chanson d'Ariana Grande, sortie en 2017 :

Cinéma 
 , un film britannique de Michael Winterbottom, sorti en 2012.